Tu ne tueras point – film del 1909 diretto da Louis Feuillade
 Non uccidere (Tu ne tueras point) – film del 1961 diretto da Claude Autant-Lara
 Tu ne tueras point – film del 1991 diretto da Marie Fortin
 Tu ne tueras point – titolo francese del film del 2018 A Bluebird in My Heart, diretto da Jérémie Guez